

Persone
 Ivan Surikov (1841-1880) – poeta e scrittore russo
 Stepan Surikov (2002) – calciatore russo
 Vasilij Ivanovič Surikov (1848-1916) – pittore russo

Altro
 2965 Surikov – asteroide della fascia principale
 Vasilij Surikov – film del 1959 diretto da Anatolij Michajlovič Rybakov